Le col de l'Ofen un col des Grisons en Suisse
 L'OFEN, l'Office fédéral de l'énergie, Office fédéral suisse ayant en charge les problématiques énergétiques
 Le sommet d'une montagne, où se rejoignent les frontières de l'Autriche, de la Slovénie et de l'Italie.